Iglói ist der Familienname folgender Personen:

 Anikó Iglói (1908–2003), ungarische Skirennläuferin
 Mihály Iglói (1908–1998), ungarischer Leichtathlet und Leichtathletiktrainer